Az 1994-es labdarúgó-világbajnokság F csoportjának mérkőzéseit június 19. és június 29. között játszották. A csoportban Belgium, Marokkó, Hollandia és Szaúd-Arábia szerepelt.

A csoportból Hollandia és Szaúd-Arábia jutott tovább az első két helyen, az egyik legjobb harmadik helyezettként Belgium is továbbjutott. A mérkőzéseken 12 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Belgium – Marokkó

Hollandia – Szaúd-Arábia

Belgium – Hollandia

Szaúd-Arábia – Marokkó

Belgium – Szaúd-Arábia

Marokkó – Hollandia

Források 

C6